Wai‘alae ist die Bezeichnung:
 einer Ortschaft auf Hawaii, siehe Waiʻalae (Hawaii)
 eines Flusses auf Hawaii, siehe Waiʻalae Stream (Nordpazifik) (Honolulu County)
 eines Flusses auf Hawaii, siehe Waiʻalae Stream (Waimea River) (Kauai County)
 eines Parks auf Hawaii, siehe Waiʻalae Beach Park
 eines Wasserfalls auf Hawaii, siehe Waiʻalae Falls